Jan Śliwa (1921–1992) – rolnik, polityk, poseł na Sejm PRL
 Jan Śliwa (ur. 1953) – duchowny, dr prawa kanonicznego, prowincjał polskich dominikanów